Hellerup (Gentofte), stadsdeel Kopenhagen
Hellerup (parochie, Faaborg-Midtfyn)
Hellerup (parochie, Gentofte)